Jméno Úlehle mají sídla:

 Úlehle – obec v okrese Strakonice
 Úlehle (Nemyšl) – část obce Nemyšl v okrese Tábor
 Úlehle (Předslavice) – část obce Předslavice v okrese Strakonice
 Úlehle (Svatý Jan nad Malší) – osada v rámci obce Svatý Jan nad Malší v okrese České Budějovice